segment – część sieci komputerowej
 segment – pojęcie z zakresu językoznawstwa
 segment – segment meblowy
 segment – rodzaj zamknięcia stosowanego w hydrotechnice

Zobacz też:
 segmentacja